L'édition 2006 du tournoi de tennis du Brésil se déroule du 20 au , sur terre battue en extérieur à Costa do Sauípe. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Nicolás Massú remporte l'épreuve de simple, Lukáš Dlouhý et Pavel Vízner celle de double.

Lauréats 
Nicolás Massú remporte son  en simple en battant en finale Alberto Martín. L'Espagnol échoue pour la  consécutive en finale. Il s'agit du  et  sur terre battue en carrière du Chilien. Il s'impose pour la  au Brésil, soulevant ainsi son  de la saison, le dernier de sa carrière.

En double, la paire tchèque Lukáš Dlouhý - Pavel Vízner remporte son  en battant en finale la paire polonaise Mariusz Fyrstenberg - Marcin Matkowski. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2006
Compétition de tennis dans l'État de Bahia
Tennis masculin en 2006
Sport au Brésil en 2006
Tennis en février 2006